

Жулвіно — село в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Жулвіно — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства